Johann von Preysing ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph von Preysing (1576–1632), deutscher Staatsmann und Diplomat
 Johann Franz von Preysing (1615–1687), deutscher Geistlicher, Fürstbischof von Chiemsee
 Johann Maximilian IV. Emanuel von Preysing (1687–1764), deutscher Politiker